Stelvio steht für:

 italienischer Name der Südtiroler Gemeinde Stilfs
 Passo dello Stelvio, italienische Bezeichnung für das Stilfser Joch
 Pista Stelvio, eine Skirennstrecke in Bormio
 Alfa Romeo Stelvio, ein Pkw-Modell von Alfa Romeo
 Moto Guzzi Stelvio, ein Motorrad von Moto Guzzi